Sonny Shepherd es un jugador de rugby league de las Islas Cook.

Carrera 

Shepherd jugó para los Ngatangiia/Matavera Sea Eagles en la competencia nacional de las Islas Cook.

Shepherd jugó para las Islas Cook en el Torneo de 1995 y en la Copa Mundial de Rugby League de 2000.

Referencias 

Jugadores de rugby league